Pörsdorf steht für:

 Pörsdorf (Aßling), Ortsteil der Gemeinde Aßling, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Pörsdorf (Kraftsdorf), Ortsteil der Gemeinde Kraftsdorf, Landkreis Greiz, Thüringen

Siehe auch:
 Porsdorf